Студене́цкий переу́лок — переулок в нескольких городах:
 Студенецкий переулок (Ломоносов)
 Студенецкий переулок (Москва) — в Пресненском районе.